Блюм — фамилия германского происхождения, в переводе означающая цветок (, ); некоторые Блюмы — польские и российские дворяне.

Носители фамилии

А 
 Блюм, Александр Германович (1885—1939) — русский и советский альтист, музыкальный педагог.
 Блюм, Александр Гугович (1894—1986?) — советский художник-график, гравёр фабрики «Гознак» в 1926—1939 гг.
 Блюм, Александра Николаевна (род. 1925) — Герой Социалистического Труда, колхозница.
 Блюм, Алексей Михайлович (1937—2019) — российский охотовед, главный редактор журнала «Охота и охотничье хозяйство».
 Блюм, Арлен Викторович (1933—2011) — библиограф, профессор СПбГУКИ, автор трудов по истории цензуры.

Б 
 Блюм, Борис Исаакович (род. 1931) — советский архитектор.

В 
 Блюм, Вениамин Иосилевич (Иосифович, 1861—1920) — художник и педагог, основатель Школы рисования и живописи В. Блюма в Риге.
 Блюм, Виктор Адольфович (1923—2011) — советский латвийский хозяйственный, государственный и партийный деятель.
 Блюм, Владимир Иванович (1877—1941; псевдоним — Садко) — русский советский театральный и музыкальный критик.

Г 
 Блюм, Георг Георгиевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; № 5899; 1 декабря 1838.
 Блюм, Георгий Владимирович (1899—?) — cоветский кинооператор.
 Блюм, Гилад (род. 1967) — израильский профессиональный теннисист и тренер.

Д 
 Блюм, Давид Адольфович (род. 1941) — молдавский и израильский музыкант, композитор, автор текстов песен и исполнитель на русском, иврите и английском языках.
 Блюм, Дебора (род. 1954) — американская журналистка и автор книг.
 Блюм, Детлеф (род. 1954) — немецкий писатель и книгоиздатель.
 Блюм, Дмитрий Александрович (1912—1995) — советский музыковед и педагог. Сын А. Г. Блюма.

И, Й 
 Блюм, Изабелла (1892—1975) — бельгийский общественный деятель, депутат парламента.
 Блюм, Иоганн Рейнхард (1802—1883) — немецкий минералог.
 Блюм, Иоганна (1920—2005) — итальянская органистка, хормейстер и музыкальный педагог.
 Блюм, Йехуда (род. 1931) — израильский учёный и дипломат.

К 
 Блюм, Карл Людвиг (в ряде источников Блум; 1796—1869) — немецкий историк; профессор Дерптского университета.
 Блюм, Клара (1904—1971) — австрийская, советская и китайская поэтесса, прозаик и переводчица еврейского происхождения, журналист, педагог.

Л 
 Блюм, Ленор (род. 1942) — американская учёная, профессор информатики, жена Мануэля Блюма.
 Блюм, Леон (1872—1950) — французский политик.

М 
 Блюм, Мануэль (род. 1938) — американский учёный в области информатики.

Н 
 Блюм, Норберт (1935—2020) — немецкий политик.

О 
 Блюм, Оскар Вениаминович (1887 — после 1938) — социал-демократ, публицист (псевдоним Н. Рахметов), театральный критик (псевдоним Тимон), шахматист, сын В. И. Блюма.
 Блюм, Отто (1876—1944) — немецкий инженер-строитель, профессор.

П 
 Блюм, Питер (1906—1992) — американский художник и скульптор.
 Блюм, Пьер (1904—2002) — французский шашист и спортивный деятель.

Р 
 Блюм, Райнер (род. 1966) — немецкий фальсификатор почтовых марок.
 Блюм, Рене (1878—1942) — французский балетный импресарио, брат Леона Блюма.
 Блюм, Роберт (1807—1848) — немецкий политик.
 Блюм, Роберт (1900—1994) — швейцарский композитор и дирижёр.

Ф 
 Блюм, Фёдор — русский минцмейстер в 1856—1861 годах.
 Блюм, Фёдор Ермолаевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 1666; 5 февраля 1806.
 Блюм, Фёдор Ермолаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8333; 28 ноября 1849.
 Блюм, Фёдор Кондратьевич (также Фёдор Яковлевич, Фридрих; ок. 1785 — не ранее 1825) — русский ботаник-флорист и гербарист.

Э 
 Блюм, Эдуард Фридрихович (1824—после 1871) — русский военный топограф, штабс-капитан.

Я 
 Блюм, Ярослав Борисович (род. 1956) — академик НАН Украины, доктор биологических наук.

Двойная фамилия 
 Кастель-Блюм, Орли (род. 1960) — израильский писатель, прозаик.

Другое 
 блюм — стальная заготовка квадратного сечения, получаемая из слитков прокаткой на блюминге.
 (18106) Блюм — околоземный астероид из группы Амура (III), который был открыт 4 июля 2000 года.

См. также 
 
 
 
 Блюмм
 Bloom
 «Потерянная честь Катарины Блюм» — роман Г. Бёлля, экранизированный в 1975 году.